Commissum Nobis (bolla), bolla pontificia emessa il 22 aprile 1639 da Urbano VIII e avente per tema la condanna della schiavitù degli indi d'America;
 Commissum Nobis (costituzione), costituzione apostolica pubblicata il 20 gennaio 1904 da papa Pio X e  concernente il divieto d'ingerenza da parte di autorità o sovrani laici nell'elezione del papa.